est un pilote de vitesse moto Japonais.

Pilote de moto japonais
Naissance en décembre 1984